Misturatosphaeria är ett släkte av svampar. Misturatosphaeria ingår i familjen Lophiostomataceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Misturatosphaeria